Roper peut désigner :

Nom commun 

Au Québec, un roper est un cordier (de l'anglais roper, fabricant de cordes).

Personnes 
 Abel Roper, journaliste et éditeur britannique de la fin du , (1665–1726) ;  
Albert Roper (1891-1969), aviateur et juriste français ; 
 Bill Roper, producteur de jeux vidéo américain ;
 Clyde F. E. Roper, biologiste américain ;
 Daniel C. Roper (1867-1943), homme politique américain ;
 Élisabeth Roper-Mathieu, violoniste française ;
 (1893–1994), homme politique canadien ;
 Herbert Roper Barrett, joueur de tennis britannique ;
 Hugh Trevor-Roper, historien spécialiste de la Grande-Bretagne ;
 Mark Roper, réalisateur sud-africain ;
 Miryam Roper, judokate allemande et panaméenne ;
 Ronwyn Roper, nageuse sud-africaine ;
 Steve Roper , grimpeur et historien de la Sierra Nevada, aux États-Unis.

Lieux 
 Roper, ville de Caroline du Nord ;
 Roper River, rivière d'Australie ;
 Roper Highway, axe routier dans le Territoire du Nord de l'Australie.

Justice 

 Roper v. Simmons décision de la Cour suprême des États-Unis, en 2005

Physique 

 Résonance de Roper, en physique des particules

Chimie 

 Le complexe de Roper, nom d'usage du dicarbonyltris(triphénylphosphine)ruthénium(0)

Industrie 

 Roper Industries, conglomérat industriel basé à Sarasota en Floride ;
 , une des premières motocyclettes, inventée en 1867.

Musique 
 , groupe Pop punk de Denver

Jeu de rôles 

 Le , personnage de Donjons et Dragons

Homonymie de patronyme